Spojení písmen Q a T může mít různé významy:

QT 
 QuickTime – počítačový program

Qt 
 Qt (knihovna) – počítačová knihovna

qt 
 quarter – anglosaská jednotka objemu

.qt 
 QuickTime movie – přípona souborů formátu videa

Zkratky
Značky